Niemcy:
 Vockerode – dzielnica Oranienbaum-Wörlitz
 Vockerode – dzielnica gminy Meißner w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner

Zobacz też:
 Vockerode-Dinkelberg